Websteromyces är ett släkte av svampar. Websteromyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Websteromyces